INSEAD (, Европейский институт управления бизнесом) — французская бизнес-школа и исследовательский институт. Кампусы школы расположены в Европе (Франция), Азии (Сингапур) и на Ближнем Востоке (Абу-Даби); исследовательский центр расположен в Израиле. Школа предлагает стационарную MBA-программу (), программу обучения на степень PhD в менеджменте и другие программы (включая Executive MBA).

Основной продукт школы — программа MBA — по состоянию на 2010-е годы оценивается как лучшая в Европе такими изданиями, как Forbes, BusinessWeek и QS Global 200 Business Schools Report. Газета Financial Times в течение трёх лет подряд считает школу входящей в тройку лидеров бизнес-образования в мире, а в 2016 и 2017 годах признала её программу MBA лучшей в мире. Таким образом, одногодичная программа INSEAD опередила традиционных двухгодичных лидеров рейтинга — Гарвардскую и Уортонскую.

Занимает второе место в мире по количеству выпускников на позициях генеральных директоров в 2015 году в рейтинге Financial Times Global 500, в который входят самые крупные по рыночной капитализации компании в мире. Среди выпускников школы — , Адам Гольдштейн (генеральный директор Royal Caribbean International), Франц Хумер (председатель Diageo), Мариус Клопперс (бывший гендиректор BHP Billiton), Хелдж Ланд (гендиректор BG Group, ранее — гендиректор Statoil и Aker Kværner), Линдси Оуэн-Джонс (экс-председатель правления L’Oreal), Рустам Тарико (основатель банка «Русский стандарт»), Филипп Мелье (гендиректор De Beers), Андре Калантзопулос (гендиректор Philip Morris International). Ряд выпускников стали государственными деятелями, среди них — президент Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман, министр финансов Канады Билл Морно, мэр Хельскинки Юсси Паюнен, вице-президент Индонезии Калла, Юсуф.

Работает в партнёрстве с Уортонской школой бизнеса и Университетом Цинхуа.

Примечания 

Бизнес-школы Франции